Termin aminopeptidaza III ima više značenja.

 Leucilna aminopeptidaza, enzim
 Aminopeptidaza I, enzim